Вели́кое боло́то:

Белоруссия:
 Великое болото — на западе Гомельской области. Координаты: 
 Великое болото — в Могилёвской области, в Кличевском районе. Координаты: 
 Великое болото — в Могилёвской области, в Кличевском (большей частью) и Белыничском районах. Координаты: 
 Великое болото — в Могилёвской (большей частью) и Минской областях. Координаты: 

Россия:
 Великое болото — в Архангельской области, в Виноградовском районе. Координаты: 
 Великое болото — в Архангельской области, в Виноградовском (большей частью) и Верхнетоемском районах. Координаты: 
 Великое болото — в Архангельской области, в Коношском районе. Координаты: 
 Великое болото — в Архангельской области, в Плесецком районе. Координаты: 
 Великое болото — в Вологодской области, в Бабаевском районе. Координаты: 
 Великое болото — в Вологодской области, в Бабушкинском, Нюксенском районах и в западной части в Кичменгско-Городецкого района.
 Великое болото — в Вологодской области, в Вожегодском районе. Координаты: 
 Великое болото — в Вологодской области, в восточной части Кичменгско-Городецкого района. Координаты: 
 Великое болото — в Калининградской области, в Краснознаменском районе. Координаты: 
 Великое болото — в Ленинградской области, в Выборгском районе. Координаты: 

Украина:
 Великое болото — в Полтавской области, в Новосанжарском районе. Координаты:

См. также 
 Великое Болото (список населённых пунктов)
 Великое (список значений)
 Великие болота
 Большое болото — в Калининградской области, в Черняховском районе.
 Болото (список значений)